Gansmühle ist der Name von

 Gansmühle (Altusried), Ortsteil des Marktes Altusried, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Gansmühle (Bischofsheim in der Rhön), Ortsteil der Stadt Bischofsheim in der Rhön, Landkreis Rhön-Grabfeld, Bayern
 Gansmühle (Gänsmühlbach), frühere Mühle am Gänsmühlbach bei Landau an der Isar

siehe auch:
 Gänsmühle